Витязево — село в Красносельському районі Костромської області
 Витязево — селище, адміністративно підпорядковане місту Анапа Краснодарського краю
 «Витязево» — міжнародний аеропорт федерального значення м. Анапа, розташований неподалік від селища Витязево

Див. також 
 Витязеве — село в Україні, у Шполянському районі Черкаської області
 Витязь (значення)